Жюль Александр Даво (; 29 февраля 1852, Аржантей — 24 августа 1929) — французский , известный своими исследованиями португальской флоры.

В подростковом возрасте он начал работу учеником садовника в Национальном музее естествознания в Париже. В 1875 году Даво был отправлен в экспедицию в Киренаику. С 1876 по 1893 он служил главным садовником ботанического сада в Лиссабоне. После этого он был куратором гербария и ботанического сада в Монпелье.

Растения с видовым эпитетом «daveauanus» были названы в честь Даво, примером чего является «Erigeron daveauanus».

Отдельные публикации 
 «Aperçu sur la végétation de l’Alemtejo et de l’Algarve», 1882.
 «Euphorbiacées du Portugal», 1885 — Молочайные из Португалии.
 «Cistinées du Portugal», 1886 — Cistineae из Португалии.
 «Plumbaginées du Portugal», 1889 — Plumbaginaceae из Португалии.
 «Cypéracées du Portugal», 1892 — Cyperaceae из Португалии.

Примечания